Варгас може да се отнася за:
 Хора
 Жетулиу Варгас (1882-1954), бразилски политик
 Марио Варгас Льоса (р. 1936), перуански писател
 Фред Варгас (р. 1957), френска писателка
 Хуан Мануел Варгас (р. 1983), перуански футболист

 Други
 Варгас (щат), щат във Венецуела